Ками́ла (Camila, Kamila) — форма женского имени Камилла. В испанском, итальянском и португальском языках происходит от Camila.  В языках восточной Европы также происходит от Kamila.

Фильмы 
 «Камила» — историческая драма 1984 года режиссёра Марии Луисы Бемберг 
 «Камила» — кинофильм 1981 года, созданный на студии «Узбекфильм»
 «» — мексиканская теленовелла, 1998—1999

Прочее 
  — мексиканская поп-рок группа

См. также 
 Камилла
 Камиля

Женские имена